Landolf ou Landulf anciennement Landulphe (italien Landolfo) est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Landolf ou Landulf est un prénom masculin d'origine lombarde porté par plusieurs princes. En Italie, cet ancien prénom (Landolfo), est à l'origine des patronymes Landolfi et Landolfini.

Autres personnalités portant ce nom

Princes de Capoue
 Landolf  comte de Capoue de 817 à 843 ;
 Landolf II, comte de Capoue de 862 à 879 ;
 Landolf III Antipater prince de Capoue de 910 à 943 ;
 Landolf IV le Roux prince de Capoue de 943 à 961 ;
 Landolf V prince de Capoue de 961 à 969 ;
 Landolf VI prince de Capoue de 981 à 982
 Landolf VII de Sainte-Agathe prince de Capoue de 1000 à 1007
 Landolf VIII prince de Capoue de 1057 à 1058.

Princes de Bénévent 
 Landolf  (Landolf III de Capoue)
 Landolf II (Landolf IV de Capoue)
 Landolf III (Landolf V de Capoue)
 Landolf IV (Landolf VI de Capoue)
 Landolf V, prince de Bénévent de 1014 à 1033 ;
 Landolf VI, prince de Bénévent de 1059 à 1077.

Prince de Salerne 
 Landolf de Conza

Saints et bienheureux chrétiens 
 Landolfo da Variglia (°1070 - † vers 1134), bienheureux, bénédictin à Pavie au monastère Saint-Michel-du-Ciel-d'Or, puis évêque d'Asti ; fêté le 7 juin.

Références